Gilgamesh může znamenat:

 Gilgameš
 Gilgamesh (skupina), britská hudební skupina
 Gilgamesh (román), román z roku 2001